Ска́лли () — ирландская фамилия.

Фамилия 
 Скалли, Джо (род. 2002) — американский футболист.
 Скалли, Джон (род. 1939) — американский бизнесмен.
 Скалли, Майк (род. 1956) — американский сценарист и продюсер.
 Скалли, Питер (род. 1963) — австралийский преступник.
 Скалли, Пэт (род. 1970) — ирландский футболист и футбольный тренер.
 Скалли, Том (род. 1990) — новозеландский велогонщик.
 Скалли, Шон (род. 1945) — американский художник.
 Скалли-Пауэр, Пол Десмонд (род. 1944) — американский астронавт.

Вымышленные
 Скалли, Дана — персонаж телесериала «Секретные материалы», сыгранный Джиллиан Андерсон.

См. также 
 Скали

Примечания